Alexander Griswold ist der Name folgender Personen:

* Alexander Brown Griswold (1907–1991), amerikanischer Historiker, Thaiist
 Alexander Viets Griswold (1766–1843), Presiding Bishop der US-Episkopalkirche